Ялпуг:
 Ялпуг — село в Чимишлийском районе Республики Молдова.
 Ялпуг — пресноводное лиманное озеро, находящееся на Юго-Западе Украины в Одесской области.
 Ялпуг — река в Молдавии и Одесской области Украины.